Прикладна демографія – це наука, яка використовує демографічні дослідження у практичних цілях: в економіці, охороні здоров’я, культурно – освітні сфері. Саме з цією метою проводиться демографічне прогнозування, яке дозволяє скоригувати політику держави у різних сферах. Робота в цьому напрямку передує створенню теоретичних основ соціально-демографічної політики в цілях оптимізації соціально-демографічних процесів.

В системі демографічних наук велике значення мають прикладні демографічні дослідження або напрямок конкретних досліджень. Прикладна демографія, базується на методологічних положеннях теоретичної демографії, а у методичному плані – на дослідженнях статистичних, математичних, картографічних, графоаналітичних та соціологічних методів, стикується безпосередньо з народногосподарською практикою та обслуговує потреби поточного та перспективного планування народного господарства у цілому та його галузей. Прикладна демографія має першочергове значення для визначення основ економічного прогнозування на довгий період часу.

Примітки 

Демографія